Eclipse () — название разных объектов:

Самолёты 
 Eclipse 500 — лёгкий реактивный пассажирский самолёт американской компании Eclipse Aviation.
 Eclipse 550 — лёгкий реактивный пассажирский самолёт, дальнейшее развитие самолёта аналогичного класса Eclipse 500.
 AeroSette MH-46 Eclipse — лёгкий чешский самолёт компании AeroSette.

Автомобили 
 Mitsubishi Eclipse — двухдверный спортивный автомобиль (купе) компании Mitsubishi Motors.

Суда 
 Eclipse — название двух голландских контейнеровозов.
 Eclipse — судно для глубоководных исследований (под багамским флагом).
 Eclipse — суперъяхта.
 Celebrity Eclipse — круизный лайнер компании Celebrity.

Программное обеспечение 
 Eclipse (среда разработки) — свободная интегрированная среда разработки приложений.
 HaleyRules Eclipse — язык правил оболочки экспертной системы HaleyRules, родственной с ART и CLIPS
  — система программирования в логике с ограниченими, основанной на Прологе
 Eclipse Engine — игровой движок, разработанный компанией BioWare.
 Eclipse Foundation — некоммерческая организация, координирующая работы по проектам Eclipse.
 Eclipse Modeling Framework — свободный фреймворк, основанный на Eclipse.
 Eclipse Platform — основной, базовый проект Eclipse, представляет собой несколько java-фреймворков.
 Eclipse Public License — лицензия открытого программного обеспечения, которая используется Eclipse Foundation для своих продуктов.
 Eclipse RCP — подмножество Eclipse Platform, фреймворк общего назначения.
 Eclipse TPTP — один из проектов верхнего уровня независимой некоммерческой организации Eclipse Foundation.

Прочее 
 Eclipse — жевательная резинка.
 Eclipse (настольная игра) — настольная стратегическая игра о космических боях.
 Eclipse (комикс Image Comics) — комикс 2016 года, издаваемый Image Comics

Музыка 
 Eclipse — альбом исполнителя pyrokinesis
 «Eclipse» — композиция Линдси Стирлинг из альбома Shatter Me (2014).
 Eclipse — альбом группы Journey.
 Eclipse — альбом группы Yngwie Malmsteen.
 Eclipse — сингл рэпера DC The Don.
 Eclipse — альбом группы Smokie.
 Eclipse — альбом группы Amorphis.
 Eclipse — альбом группы Autumn Tears.
 Eclipse — альбом группы CANO.
 Eclipse — альбом группы Five Star.
 Eclipse — альбом группы G.G.F.H.
 Eclipse — четвёртый альбом американской группы Veil of Maya.
 «Eclipse» — сингл группы Pink Floyd из альбома The Dark Side of the Moon (1973).

Компании 
 Eclipse Aviation — американская авиастроительная компания. Штаб-квартира в Альбукерке, Нью-Мексико.

Спорт 
 Eclipse Award — американские скачки чистокровных верховых лошадей.

См. также